«Монолит» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан в 1993 году. До 1995 года назывался «Россия». Лучшее достижение в первенстве России — 21 место в зоне «Запад» второй лиги в 1998 году.

История названий 
1993-1994 - ФК Россия Москва
1995-2000 - ФК Монолит Москва

Результаты выступлений

Известные игроки 

  Алексей Алякринский
  Александр Бахтин
  Константин Генич
  Виктор Дербунов

Ссылки 
 
 Профиль на сайте wildstat.ru

Футбольные клубы Москвы